Hübner steht für:

 Hübner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hübner (Unternehmen), Industrieunternehmen aus Kassel
 Hübner, unfreier Bauer eines Kirchenguts, siehe Hörigkeit (Rechtsgeschichte)
 Hübner, ein Hufner

steht im weiteren Sinn für:

 Anton Hübner GmbH & Co. KG, deutsches Pharmaunternehmen, Tochter von Dermapharm
 Hotel Hübner, ein Hotel in Warnemünde
 Hübner Bräu, Bierbrauerei in Stadelhofen-Steinfeld, Bayern
 Villa Hübner, Villa in Mosbach
 Hübner Feinwerktechnik, Modellbahnspezialist, gehört seit 2007 zu Märklin

Siehe auch:

 Hübener
 Hüber